„harmadik figyelmeztetés” színházszakmai kifejezés
Harmadik Figyelmeztetés 2009 márciusára megalakult színészzenekar
Harmadik figyelmeztetés (eredeti címe: Sztálinváros) Hamvai Kornél 2009. október 10-én bemutatott színdarabja